Rosariensi – abitanti di Rosário (Brasile)
Rosariensi – abitanti di Rosário Oeste
Rosariensi – abitanti di Rosário do Ivaí
Rosariensi – abitanti di Rosário do Sul